Awaso steht für:
 Awaso (Ghana), Ort in Ghana
 Awaso Bauxite Mine, Unternehmen zum Abbau einer in den 1940er Jahren errichteten Bauxit-Mine im Tagebau in Ghana
 Awaso Academy International (Awaso Academy), Schule in Awaso, Ghana